Il campionato di Insular Preferente de Las Palmas 2020-2021 è stato il 44º campionato avente questa dicitura ed era il quinto livello della federazione spagnola, composto da 28 squadre suddivise in due gironi, e vide la vittoria finale dell' e del Sur Yaiza.

Gruppo 1

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone 
Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Gruppo 2

Squadre partecipanti

Classifica finale

Risultati

Tabellone

Calendario

Statistiche

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Play-off

Note

Voci correlate 
 Primera División 2020-2021 (Spagna)
 Segunda División 2020-2021 (Spagna)
 Segunda División B 2020-2021
 Tercera División 2020-2021 (Spagna)
 Coppa del Re 2020-2021
 Supercopa de España 2021

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
 

Divisiones Regionales de Fútbol
Calcio nel 2020
Calcio nel 2021